Вьюнский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Вьюнский сельсовет — в Колыванском районе Новосибирской области.
 Вьюнский сельсовет — в Наровчатском районе Пензенской области.